Чистяки— название населённых пунктов в России:

 Чистяки — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Чистяки — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Чистяки — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Чистяки — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Чистяки — деревня в Готопутовской волости Тобольской губернии (ныне Тюменская область).